Mats Hysing, švedski hokejist, * 31. avgust 1948, Švedska.

Hysing je v švedski ligi igral za kluba Morgårdshammars IF in Södertälje SK, za katerega je odigral devet zaporednih sezon. V sezoni 1971/72 je bil najboljši strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1969, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel dve podaji na šestih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Morgårdshammars IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Morgårdshammars IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 5
| 6
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 10
| 5
| 15
|
| 2
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 15
| 10
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 8
| 12
| 20
| -21
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 17
| 10
| 27
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 24
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 26
| 6
| 3
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Morgårdshammars IF
Hokejisti Södertälje SK